Porchères  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2014 Pierre Barrau
2014–2020 David Redon

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései